Il y a eu plusieurs Marguerite d'Angleterre :
 Marguerite d'Angleterre (1240-1275), reine consort d'Écosse, fille d'Henri III d'Angleterre et d'Éléonore de Provence ;
 Marguerite d'Angleterre (1275-1333), duchesse consort de Brabant, fille du roi Édouard  d'Angleterre et d'Éléonore de Castille ;
 Marguerite d'Angleterre (1346-1361), comtesse consort de Pembroke, fille du roi Édouard III d'Angleterre et de Philippa de Hainaut ;
 Marguerite Tudor (1489-1541), reine consort d'Écosse, fille d'Henri  d'Angleterre et d'Élisabeth d'York.

Homonymie dynastique